Анта́нас Ма́ртино Гуда́йтис (; , Шавли — , Вильнюс) — литовский, советский -живописец, график, . Народный художник СССР (1985). Лауреат Государственной премии Литовской ССР (1965).

Биография 
Антанас Гудайтис родился в Шавли (ныне Шяуляй, Литва)

В 1922—1926 — студент педагогического училища.

В 1926—1929 обучался в Литовском университете (ныне Университет Витовта Великого) и Каунасской художественной школе (ныне Каунасский институт декоративно-прикладного искусства), в 1929—1933 — в Национальной консерватории искусств и ремесел в Париже и частных художественных студиях.

С 1935 — член Ассоциации литовских художников.

С 1940 года преподавал в Вильнюсской художественной школе (с 1941 — Вильнюсская художественная академия, с 1944 — Вильнюсский художественный институт, с 1951 — Государственный художественный институт Литовской ССР, ныне — Вильнюсская художественная академия). Профессор (с 1947).

Скончался 29 апреля 1989 года в Вильнюсе. Похоронен на кладбище Расу.

Творчество 

Автор экспрессивных, красочных тематических полотен, портретов, натюрмортов, пейзажей, рисунков.

Картины художника «Мать с ребенком» и «Музыка», во время его пребывания в Париже, экспонировались в парижском Салоне независимых.

В творчестве художника выделяются две темы — люди Литвы и красота её природы. Он создавал тематические полотна («Труд», 1929; «Крестьянское восстание 1863 года в Литве», 1963), портреты (рыбака К. Аугутиса, 1958; художника Л. Сургайлиса, 1961).

В характерных для его живописи острых ритмах и напряженных цветовых сочетаниях преломляются динамика жизни, творческое отношение к миру художника.

Писал литовские деревни («В полдень», 1947), рыбацкие поселки, порты. Отдельную серию составляют его произведения о Вильнюсе.

Работы художника демонстрировались на выставках в Москве, Вильнюсе, Риге, Таллине, Каунасе, Львове и др.

Награды и звания 
 Орден «Знак Почёта» (1947)
 Заслуженный деятель искусств Литовской ССР (1961)
 Народный художник Литовской ССР (1964)
 Государственная премия Литовской ССР (1965)
 Орден Трудового Красного Знамени (1974)
 Народный художник СССР (1985)

Примечания

Литература 
 Энциклопедический словарь. — 2009.
 Популярная художественная энциклопедия. / Под ред. В. М. Полевого. — : Издательство «Советская энциклопедия», 1986.

Ссылки 
 Antanas Gudaitis

Народные художники Литовской ССР
Заслуженные деятели искусств Литовской ССР
Художники-пейзажисты Литвы
Художники-пейзажисты СССР
Мастера натюрморта СССР
Мастера натюрморта Литвы
Художники-портретисты СССР
Художники-портретисты Литвы
Художники-жанристы СССР
Художники-жанристы Литвы
Художники-педагоги
Преподаватели вузов Литвы
Графики Литвы
Графики СССР
Выпускники Университета Витовта Великого
Преподаватели Вильнюсской художественной академии
Лауреаты Государственной премии Литовской ССР
Похороненные на кладбище Расу